Klein Amerika ist der Name folgender Orte:

 Klein Amerika (Brüsewitz), Wohnplatz der Gemeinde Brüsewitz im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Klein Amerika (Harpstedt), Gemeindeteil des Fleckens Harpstedt im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Klein Amerika (Messenkamp), Wohnplatz der Gemeinde Messenkamp im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Klein Amerika (Wietzendorf), Gemeindeteil von Wietzendorf im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 frühere volksmündliche Bezeichnung für die USFA-Wohnhaussiedlung General-Keyes-Straße in der österreichischen Stadt Salzburg